Pohořelice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Pohořelice (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Pohořelice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar